Вико () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Вико, Антонио (1847—1929) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Вико, Антонио (актёр, 1904) (1904—1972) — испанский киноактёр.
 Вико, Антонио (актёр, 1956) (род. 1952) — испанский киноактёр.
 Вико, Джамбаттиста (1668—1744) — итальянский философ, историк и юрист.
  (?—1366) — итальянский гибеллин.
  (род. 1981) — итальянский теннисист.
 Вико, Феде (род. 1994) — испанский футболист, полузащитник клуба «Андерлехт».
  (1805—1848) — итальянский астроном.
  (17 век) — итальянский художник.

Топонимы 
 Вико-дель-Гаргано — коммуна в Италии, в регионе Апулия, в провинции Фоджа.
 Вико-нель-Лацио — коммуна в Италии,  в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.
 Вико-Канавезе — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Вико-Экуэнсе — город в Италии, в регионе Кампания, в провинции Неаполь.